Odontonia (kreeft), geslacht van kreeftachtigen
 Odontonia (plant), geslacht van orchideeën